Муральт, Иоганн фон (1780—1850) — швейцарский пастор и педагог, последователь Песталоцци; открыл в СПб. пансион.
 Муральт, Иоганн фон (1877—1947) — швейцарский юрист, председатель Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (1938—1946).
 Муральт, Эдуард (1808—1895) — швейцарский протестантский богослов и историк; племянник предыдущего.